Okręty US Navy o nazwie USS "Portsmouth", pochodzącej od miast Portsmouth w stanach New Hampshire i Wirginia:
 Pierwszy "Portsmouth" był 24 działowym okrętem, który był w służbie w latach 1798-1801.
 Drugi "Portsmouth" był slupem wojennym, który wszedł do służby 1844, brał udział w walkach wojny secesyjnej i został wycofany ze służby w 1878, ale służył jako jednostka szkolna do 1915.
 Trzeci "Portsmouth" (CL-102) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1945-1949.
 Czwarty "Portsmouth" (SSN-707) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który był w służbie w latach 1983-2004.

Portsmouth